El término sino puede referirse a:

 sino, conjunción adversativa que se escribe sin tilde a pesar de pronunciarse comúnmente como palabra aguda.
 sino, latinismo que equivale a la palabra española «destino».
 Sino, sexto álbum de la banda mexicana Café Tacuba.
 Sino, una antigua ciudad griega en la península Calcídica.
 sino, palabra que hace referencia a la lengua y cultura china.